Il singolare del torneo di tennis Southampton Challenger 2005, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Jérôme Haehnel che ha battuto in finale Kristian Pless 6-2, 6-3.

Teste di serie 

 Marcos Baghdatis (primo turno)
 Kevin Kim (secondo turno)
 Jérôme Haehnel (Campione)
 Simon Greul (secondo turno)

 Łukasz Kubot (primo turno)
 Michael Ryderstedt (secondo turno)
 Flavio Cipolla (primo turno)
 Kristian Pless (finale)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Southampton Challenger 2005